'РП, Рп., рп, р.п. — аббревиатура, сокращение или обозначение:
 РП — пародийная псевдонаучная теория Разумного падения.
 РП — ракетный планер, например РП-1.
 РП — тип речных судов — речной плотовод.
 РП — сокращённое название Республики Польши и Литвы (Речь Посполитая).
РП — ручной пулемёт, например:
РП-46 — советский ручной пулемёт (1946 года).
РП --- радиоприёмник.
 РП — реле промежуточное
 РП — руководитель полётов.
 РП — руководитель проекта.
 Рп., р.п. — сокращённое название населённого пункта — рабочий посёлок.
 рп — сокращённое название в рабочих документах формирования типа ракетный полк, например 7890 рп.
 -рп — сокращённое название в документах распоряжения президента, например, Распоряжение Президента Российской Федерации № 173-рп «О подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», от 29 июня 2018 года.
 
 рп — русский перевод'''
 РП или RP (сокр. от ) — в переводе «ролевая игра»                                                                                                                                                                              
Р-п-- растения-паразиты

См. также 
 РП-1
 RP